Giuseppe Castelli – vescovo
Giuseppe Castelli – architetto italiano
Giuseppe Castelli – calciatore nato nel 190?
Giuseppe Castelli – calciatore nato a Milano nel 1919
Giuseppe Castelli – calciatore nato a Pavia nel 1920
Giuseppe Castelli – atleta italiano